

Geografia

Austria 
 Bad Mitterndorf – comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Mitterndorf – frazione di Maria Laach am Jauerling, comune nel Krems-Land (Bassa Austria)
 Mitterndorf – frazione di Markersdorf-Haindorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Mitterndorf – frazione di Martinsberg, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Mitterndorf – frazione di Michelhausen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Mitterndorf – frazione di Nöchling, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Mitterndorf – frazione di Pettenbach, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Mitterndorf an der Fischa – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)

Pagine correlate 
 Mitterdorf – pagina di disambiguazione